Джон Б. Харви (, годы жизни неизвестны) — канадский шахматист. Серебряный призёр чемпионата Канады 1920 г. (разделил 1—2 места с С. Гэйлом и проиграл дополнительный матч). В 1913 г. выиграл чемпионат города Мус-Джо (Саскачеван). В 1921 г. участвовал в американском шахматном конгрессе.

Был военным летчиком. Дослужился до звания капитана. Во время Первой мировой войны служил в Королевских ВВС Великобритании. Был сбит и провел 19 месяцев в немецком плену.

После возвращения на родину жил в Монреале.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Дж. Харви в базе Chessgames
 Личная карточка Дж. Харви на сайте 365Chess

Шахматисты Канады
Шахматисты XX века
Лётчики Первой мировой войны (Канада)